Nokia N73, een mobiele telefoon van Nokia
 Een verkeersweg:
 N73 (België)
 N73 (Frankrijk)